Prince of Persia: Piaski czasu – gra komputerowa z 2003
 Książę Persji: Piaski czasu (film) – amerykański film z 2010

Zobacz też 
 Prince of Persia (seria)